Греческие монеты:

 Древнегреческие монеты — монеты, выпускавшиеся городами Древней Греции, её колониями и эллинистическими государствами (примерно с VIII до конца I века до н. э.);
 Монеты римских колоний — монеты, выпускавшихся колониями Римской империи с традиционной греческой культурой (с I до н. э. до V века н. э.);
 Византийские монеты — монеты с преимущественно греческими надписями, чеканившимися в Византийской империи (с конца V века до середины XV века);
 Монеты греческого феникса — монеты, выпускавшиеся в Греции после введения греческого феникса (с 1828 по 1833 год);
 Монеты греческой драхмы — монеты, выпускавшиеся в Греции после введения греческой драхмы (с 1833 по 2002 год);
 Монеты евро Греции — монеты евро, выпускаемые Грецией после вхождения в еврозону (с 2002 года по настоящее время);
 Золотые и серебряные монеты евро Греции — монеты евро из благородных металлов, выпускаемые Грецией после вхождения в еврозону (с 2002 года по настоящее время).